Tower kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Tower (bergstopp),

Irland 

 Tower (ort i Irland), Munster, County Cork,

Sydafrika 

 Sterkhoring Tower, berg, KwaZulu-Natal, UThukela District Municipality,

USA 

 Tower (ort i USA), Minnesota, Saint Louis County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar